Hawthorne kan syfta på:

 Hawthorne (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 2009–2011

Personer

 Mike Hawthorn (1929–1959), brittisk racerförare
 Nathaniel Hawthorne (1804–1864), amerikansk författare
 Nigel Hawthorne (1929–2001), brittisk skådespelare

Geografi

USA 

 Hawthorne, Florida, ort, Alachua County, 
 Hawthorne, Florida, Lake County, 
 Hawthorne, New Jersey, ort, ort, Passaic County, 
 Hawthorne, New York, ort, Westchester County, 
 Hawthorne, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Hawthorne, Nevada, countyhuvudort, Mineral County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar